Dendrocerus  — род наездников из семейства Megaspilidae отряда Перепончатокрылые насекомые.

Описание 
Церафроноидные наездники длиной 1—3 мм. Простые глазки (оцеллии) располагаются в тупоугольном треугольнике. Базальные членики усиков самцов с разнообразными отростками. Паразитируют на личинках и куколках мух и сетчатокрылых; вторичные паразиты тлей. Около 100 видов, в Европе около 20 видов.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )

Примечания

Литература 
 Алексеев В. Н. 1978. Надсемейство Ceraphronoidea — церафроноидные наездники // Определитель насекомых европейской части СССР. — Л. : Наука, 1978. — 3, ч. 2. — С. 664–691.
 Dessart, P. 1972. Révision des espèces européennes du genre Dendrocerus Ratzeburg, 1852 (Hymenoptera Cerophronoidea). // Mémoires de la Société Royale Belge d'Entomologie, 32 BUGZ
 Dessart, P. 2001. [The non European and non American Megaspilinae 2. Dendrocerus Ratzeburg, 1852, non flabelliform males (Hymenoptera Ceraphronoidea Megaspilidae).] // Belgian journal of entomology, 3(1): 3–124.
 Martínez, J.J. 2003. A new species of Dendrocerus (Hymenoptera: Megaspilidae) from La Pampa, Argentina. Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, 62(3-4): 65–68.
 Takada, H. 1973. Studies on aphid hyperparasites of Japan, I. Aphid hyperparasites of the genus Dendrocerus Ratzeburg occurring in Japan (Hymenoptera: Ceraphronidae). Insecta matsumurana (n.s.), 2: 1–37.
 Takada, H. 2009. Description of a new Dendrocerus species (Hymenoptera: Megaspilidae) hyperparasitic on Stomaphis aphids and additional notes on their primary parasitoid, Protaphidius nawaii (Braconidae), and another hyperparasitoid, Euneura stomaphidis (Pteromalidae). Entomological science, 12: 91–97. doi: 10.1111/j.1479-8298.2009.00309.x

Ссылки 
 Dendrocerus на сайте biolib.cz
 Dendrocerus на сайте faunaeur.org

Мегаспилиды
Роды перепончатокрылых